Trematosauroidea — вимерла надродина водних земноводних ряду Темноспондили (Temnospondyli), що існувала протягом тріасового та юрського періоду. Ці амфібії є єдиними відомими земноводними, що пристосувались до життя у морській воді. Це були амфібії середнього розміру з клиноподібним хвостом та вузьким черепом з подовженою мордою. Живились, напевне, рибою.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Schoch (2011):

Примітки

Посилання 
 Temnospondyli: Trematosauroidea at Palaeos
 Trematosauroidea at Mikko's Phylogeny Archive (cladogram)

Трематозаври
†